Puértolas – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Romain Puértolas – scrittore francese
 Soledad Puértolas – scrittrice e docente spagnola